

Тумерсола — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Тумерсола — присілок, Сернурський район, Марій Ел

Див. також 
 Тумер